Die Liste von Staaten und Territorien nach Bevölkerungsentwicklung führt Territorien der Erde auf, geordnet nach ihrer für die Jahre 2050 und 2100 vorausgesagten Einwohnerzahl. Außerdem sind die Einwohnerzahlen von 2018 sowie die gegenwärtige Fertilitätsraten angegeben. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ergibt sich maßgeblich aus den Fertilitätsraten. Bei einer Rate von 2,1 Kindern pro Frau bleibt die Bevölkerung tendenziell konstant. Mehr Kinder pro Frau bedeuten eine entsprechend höhere Wachstumsrate. Ausnahmen gibt es naturgemäß bei einer erhöhten Sterblichkeit (etwa infolge von AIDS oder Krieg). In den Prognosen für 2050 und 2100 sind Änderungen in der Fertilitätsrate und Migrationsbewegungen einkalkuliert. Zum Vergleich der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten sind die Einwohnerzahlen von 1950 angegeben.

Liste 
Die Daten stammen von der Abteilung Bevölkerung der UN. Die Fertilitätsrate stammen von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung.

Alle Einwohnerzahlen sind Schätzungen und in Millionen angegeben. Alle Zahlen ab 2050 beruhen auf der mittleren Bevölkerungsprognose der UN. Viele heutige Staaten gab es 1950 noch nicht bzw. nicht in den Grenzen von heute, alle Bevölkerungszahlen wurden umgerechnet.

 * Abhängige und autonome Gebiete und Territorien

Regionen

Siehe auch 
 Weltbevölkerung
 Liste der Staaten der Erde
 Liste von unterstaatlichen Verwaltungseinheiten nach Einwohnerzahl
 Liste der Regierungssysteme nach Staat
 Liste der Länder nach Geburtenrate
 Liste der Länder nach Todesrate
 Liste der Länder nach Bevölkerungswachstumsrate

Weblinks 
 DSW-DATENREPORT 2022, Daten zur Fertilitätsrate 2022 der Stiftung Weltbevölkerung

Anmerkungen 

Liste (Demografie)
Politische Geographie
Bevolkerungsentwicklung
Bevölkerungspolitik
Bevölkerungsgeographie
!